Miejscowości i jednostki administracyjne
 San Pedro – miasto w Argentynie w prowincji Buenos Aires
 San Pedro – miasto w Argentynie
 San Pedro – miasto w prowincji Misiones w Argentynie, stolica departamentu San Pedro
 San Pedro – miasto w Belize
 San Pedro – miasto na Filipinach
 San Pedro – miasto w Kolumbii, w departamencie Sucre
 San Pedro – miasto w Kolumbii, w departamencie Valle del Cauca
 San Pedro – miasto w Kostaryce
 San Pedro – miasto w Meksyku
 San Pedro – jednostka osadnicza w USA, w stanie Nowy Meksyk
 San Pedro – jednostka osadnicza w USA, w stanie Teksas
 San Pedro – miasto w Wybrzeżu Kości Słoniowej
 San Pedro – dzielnica Los Angeles w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych
 San Pedro de Atacama – miasto w Chile
 San Pedro Jocopilas – miasto w Gwatemali, w departamencie El Quiché
 San Pedro Necta – miasto w Gwatemali, w departamencie Huehuetenango  
 San Pedro La Laguna – miasto w Gwatemali, w departamencie Sololá
 San Pedro – departament Paragwaju
 San Pedro – gmina w Hiszpanii, w prowincji Albacete, w Kastylii-La Mancha
 San Pedro – dawna nazwa miejscowości (village) St. Peter’s w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja

 Obiekty geograficzne
 San Pedro – rzeka w Boliwii
 San Pedro – rzeka w Chile
 San Pedro – rzeka w Gwatemali i Meksyku
 San Pedro – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arizona
 San Pedro – wulkan w Gwatemali
 San Pedro – naziemna stacja niebieskiej linii metra w Los Angeles

 Inne
 San Pedro – kaktus Trichocereus pachanoi zawierający meskalinę